Yah peut faire référence à :
 Yah, la forme abrégée du nom de Dieu dans la Bible

YAH est le sigle de :
 You are here, équivalent de "Vous êtes ici" en anglais

YAH est un code pour :
 La Grande-4, selon la liste des codes AITA des aéroports

YAH. est une chanson de Kendrick Lamar, tirée de son album Damn (2017).

Sigle de 3 caractères